Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2019 (met de officiële naam Generali Open 2019) werd van 29 juli tot en met 3 augustus gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het toernooi van 2019 trok 51.500 toeschouwers. Een recordaantal sinds de terugkeer van het toernooi in 2011.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Trivia 
 In de eerste ronde speelden Lorenzo Sonego en Federico Delbonis een marathonpartij van 3 uur en 36 minuten. Sonego won de partij met 7-6(4), 6-7(4), 7-6(4). Sonego kwam in de eerste set terug van een 4-0 achterstand en werkte acht matchpoints weg in de derde set.

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel